Elitserien i ishockey 2010/2011 var den 36:e årliga, säsongen av den svenska Elitserien i ishockey, som spelades perioden 15 september 2010–5 mars 2011. Serien vanns av HV71. I slutspelet lyckades till slut Färjestads BK ta sitt nionde SM-guld efter finalvinsten mot Skellefteå AIK.

Deltagande lag

Förlopp 

Det officiella spelschemat lanserades den 4 maj 2010 och spikades den 10 maj 2010.

Straffläggning infördes åter i grundserien, när en match slutat oavgjort och inget lag gjort mål i den fem minuter långa förlängningen. Därmed avskaffades bonuspoängen som förut fanns och istället utdelades tre poäng i varje match. Senast straffar användes för att avgöra matcher i Elitserien var mellan 1999 och 2004, men de plockades bort eftersom klubbarna tyckte att det blev för lotteribetonat med var en viktig poäng skulle hamna.

AIK:s återkomst till Elitserien innebar att det åter spelades Stockholmsderbyn mot Djurgårdens IF. Säkerheten blev en central fråga och flera av matcherna blev stökiga. Framför allt blev derbyt den 22 december mycket oroligt med slagsmål och matchen fick brytas vid två tillfällen.

Matchen Färjestads BK–Frölunda HC den 26 december 2010 spelades på utomhusrink i Karlstad, där planen och läktarna byggdes upp på en parkeringsplats i anslutning till Löfbergs Lila Arena, med plats för ungefär 20 000  åskådare. Färjestads BK vann med 5–2 inför över 15 000 åskådare.

Bottenstriden kom att bli mycket jämn och inför sista omgången var hela fem lag inblandade i streckstriderna. Det blev AIK som lyckades ta den sista slutspelsplatsen, medan Modo och Södertälje hamnade i Kvalserien. Södertälje misslyckades där och åkte ur Elitserien, i stället lyckades Växjö Lakers ta en elitserieplats.

Slutspelets största överraskning blev att nykomlingarna AIK slog ut seriesegrarna HV71 i fyra raka matcher i kvartsfinalen. I semifinalen tog det dock stopp för AIK i mötet med Färjestad. SM-finalen kom till slut att stå mellan Färjestad och Skellefteå, Färjestad vann finalserien med 4–1 och blev därmed svenska mästare.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik 
Poängliga

Målvaktsliga

Slutspelet 
Åtta lag gör upp om titeln Svenska mästare och Le Mat-pokalen. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.

Slutspelsträd
Vilka lag som möts i avgörs genom att det bäst placerade laget i grundserien får möta det sämst placerade laget.

Kvartsfinaler
HV71–AIK

Skellefteå AIK–Linköpings HC

Luleå HF–Djurgårdens IF

Färjestads BK–Brynäs IF

Semifinaler
Färjestads BK–AIK

Skellefteå AIK–Luleå HF

Final
Färjestads BK–Skellefteå AIK

Spelarstatistik 
Poängliga

Målvaktsliga

Kvalserien

Arenor

Säsongen efter lag 
[ AIK | Brynäs | Djurgårdens IF | Frölunda HC | Färjestads BK | HV71 | Linköpings HC | Luleå HF | Modo Hockey | Skellefteå AIK | Södertälje SK | Timrå IK ]

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2010
Sport i Sverige 2011
Ishockeysäsongen 2010/2011
2010/2011